Herb gminy Bobrowniki przedstawia w polu dwudzielnym w słup błękitno-zielonym, trzy bobry brunatne z czarnym okiem (w słup), skierowane w prawo.

Bibliografia 
 Opis herbu na oficjalnej stronie gminy Bobrowniki

Bobrowniki (gmina w województwie śląskim)